Manuel Colmeiro puede hacer referencia a:

Manuel Colmeiro Guimarás (1901-1999), pintor español.
Manuel Colmeiro y Penido (1818-1894), historiador y economista español.